dokumentacja bieżąca wydarzeń, sporządzana z powodu wymogów formalnych, lub pomagająca w prowadzonej działalności – np. dziennik wejść/wyjść z obiektu monitorowanego, dziennik pracy, dziennik lekcyjny, dziennik laboratoryjny, dziennik budowy, dziennik rozbiórki, dziennik montażu, dziennik pokładowy, dziennik jachtowy, dziennik okrętowy. Jeśli dokumentacja tego typu zawiera poświadczenia informacji (podpisy, pieczątki, wydruki z urządzeń kontrolnych), to może mieć charakter dokumentu oficjalnego.
 dziennik – zapiski bieżące, rodzaj pamiętnika
 Dziennik – seria trzech dzienników Witolda Gombrowicza
 Dzienniki (Stefan Kisielewski)
 Dzienniki Hitlera
 dziennik – czasopismo wydawane codziennie
 Dziennik Polska-Europa-Świat – gazeta codzienna wydawnictwa Axel Springer Polska, wydawana od 2006 r. do 2009 r.
 Dziennik Gazeta Prawna – dziennik wydawany od 2009 r. Powstał z połączenia „Gazety Prawnej” i „Dziennika Polska-Europa-Świat” 
 audycja radiowa lub telewizyjna, także publikacja internetowa – relacjonująca bieżące wydarzenia
 Dziennik – program informacyjny TV4
 Dziennik Telewizyjny – program informacyjny TVP w czasach PRL
 Dziennik Telewizyjny – program rozrywkowy Jacka Fedorowicza

Zobacz też 
 diariusz
 kronika
 latopis
 pamiętnik
 weblog
 wspomnienia